Chris Sawyer puede referirse a las siguientes personas:

 Chris Sawyer (programador), programador de videojuegos británico;
 Chris Sawyer (taekwondo), practicante de taekwondo británico.